Piraci – osoby, które napadały w celu rabunkowym używając statku lub łodzi
 Piraci – teleturniej nadawany w telewizji TVP
 Piraci w tawernie – teleturniej nadawany w telewizji TVP
 Piractwo medialne – łamanie praw autorskich
 Pirat drogowy – osoba nagminnie łamiąca przepisy ruchu drogowego
 szybowiec SZD-30 Pirat
 szybowiec amatorski Pirat
 Pirat – przeciwpancerny pocisk kierowany
 Pirat – pociąg specjalny na trasie Poznań – Kołobrzeg, prowadzony trakcją parową
 Pirat – klasa jachtu
 Pirat – opera
 Partia Piratów – międzynarodowy ruch społeczno-polityczny
Filmy
 fabularne:
 Piraci – japoński film z 1951 w reżyserii Hiroshiego Inagakiego
 Piraci – francusko-tunezyjski film z 1986 w reżyserii Romana Polańskiego
 Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły – amerykański film z 2003 w reżyserii Gore’a Verbinskiego
 Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka – amerykański film z 2006 w reżyserii Gore’a Verbinskiego
 Piraci z Karaibów: Na krańcu świata – amerykański film z 2007 w reżyserii Gore’a Verbinskiego
 Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach – amerykański film z 2011 w reżyserii Roba Marshalla
 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara – amerykański film z 2017 w reżyserii Joachima Rønninga i Espena Sandberga
 pornograficzne:
 Pirates – film pornograficzny z 2005
 Pirates II: Stagnetti’s Revenge – film pornograficzny z 2008
 animowane:
 Piraci! – film animowany z 2012